Uitkijktoren
Luchtwachttoren
Waarnemingspost (Katwijk)